Die Spielzeit 1990/91 der Eishockey-Regionalliga  wurde wie im Vorjahr in Form von fünf Gruppen - Süd, Süd-West, Mitte, West und Nord - ausgespielt. Die Meisterschaft gewann der 1. EV Weiden.

Modus 

In der Gruppe Süd mit 11 Mannschaften und der Gruppe Nord mit 9 Mannschaften wurde erst eine Vorrunde als Einfachrunde ausspielt, während in der Gruppe Mitte mit 7 Mannschaften, der Gruppe Süd-West mit 7 Mannschaften die Vorrunde als Doppelrunde und in der Gruppe West mit 10 Mannschaften die Vorrunde als 1,5-Runde ausgespielt wurde. Nach den Vorrunden nahmen die ersten acht der Gruppe Süd und die  ersten zwei Mannschaften aus der Gruppe Süd-West an der Qualifikation zur Oberliga Süd 1991/92 teil, während aus der Gruppe Nord und aus der Gruppe West die beiden vier und aus der Gruppe Mitte die ersten drei an der Qualifikation zur Oberliga Nord 1991/92 teilnahmen. Die weiteren Mannschaften spielen in der Qualifikationsrunden zu ihren Gruppen mit.

Regionalliga Süd

Teilnehmer 
 ERSC Amberg (Aufsteiger)
 EHC Bad Reichenhall
 ESC Dorfen
 EV Germering
 Kulmbacher EC
 ERC Lechbruck (Aufsteiger)
 EC Oberstdorf
 EA Schongau
 ERV Schweinfurt (Aufsteiger)
 ERC Selb
 EHC Straubing (Absteiger)
 1. EV Weiden (Aufsteiger)

Der Kulmbacher EC wurde nach dem 5. Spieltag wegen zweimaligen Nichtantretens ausgeschlossen.

Modus 
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 8 nach der Hauptrunde qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd 1991/92, während die weiteren Mannschaften an der Qualifikationsrunde zur Regionalliga teilnahmen. Der Hauptrundenerste nahm zudem an der Regionalligameisterschaft teil.

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, ,

Qualifikation zur Regionalliga Süd 
Neben den drei verbliebenen Regionalligisten qualifizierten sich neun Mannschaften der Bayernliga:

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, 

 Platzierungsspiele um den 5. Platz: EV Moosburg - ERC Ingolstadt 0:7, 3:10

Regionalliga Süd-West (Doppelrunde) 

Die Mannschaften auf Platz 1 bis 2 nach der Vorrunde qualifizieren sich für die Qualifikation zur Oberliga Süd 1991/92, während die weiteren Mannschaften an der Qualifikationsrunde teilnehmen.

Qualifikation zur Regionalliga Süd-West

Gruppe A

Gruppe B

Regionalliga Mitte (Doppelrunde) 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 3 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1991/92, während die weiteren Teilnehmer an der Qualifikation zur Regionalliga Mitte teilnehmen.

Qualifikation zur Regionalliga Mitte

Gruppe 1

Gruppe 2 

 Mehr Spiele wurden nicht ausgetragen.

Play-Offs 
EC Dillingen - EV Wiesbaden    16:7   14:4
EHC Trier - EC Bad Nauheim Ib  18:8

EHC Trier - EC Dillingen       13:8

Regionalliga West 

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord;
die weiteren Teilnehmer nehmen an der Qualifikationsrunde zur Regionalliga West teil.

Qualifikation zur Regionalliga West

Gruppe A

Gruppe B

Endrunde

Regionalliga Nord

Modus 
Neben den Aufsteigern Hannover 1b und Bremerhaven 1b wurde auch der Berliner SV AdW aus der ehemaligen DDR-Bestenermittlung in die Liga aufgenommen. Die neun Clubs spielten eine Doppelrunde. Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 qualifizierten sich für die Qualifikation zur Oberliga Nord 1991/92. Die weiteren fünf Teilnehmer nahmen mit fünf Vertretern aus den Landesligen an der Qualifikationsrunde zur Regionalliga Nord 1991/92 teil.

Qualifikation zur Regionalliga Nord

Gruppe A 
Der Berliner SV AdW war dem Berliner Schlittschuhclub beigetreten.

Gruppe B

Regionalligameisterschaft 1991

Qualifikation 

ESC Wedemark - EHC Neuwied 15:4; 9:6

Halbfinale 

ESG Esslingen - EV Weiden 3:10; 6:10

Herforder EG - ESC Wedemark 10:10; 11:5

Finale 

EV Weiden - Herforder EG 12:5; 9:7

Regionalliga